Lugar - em inglês, place

Localidades

Placé
Les Places

Desambiguação